Deshaies steht für:
 Deshaies, Gemeinde in Guadeloupe

Deshaies ist der Familienname von:

 Josée Deshaies (* 20. Jahrhundert), kanadische Kamerafrau
 Raymond J. Deshaies (* 1961), US-amerikanischer Biochemiker

 Siehe auch
 Deshayes